Tiefes Tal ist der Name folgender Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg:

 Tiefes Tal (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Ludwigsburg), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ludwigsburg
 Tiefes Tal (Landschaftsschutzgebiet, Ostalbkreis), Landschaftsschutzgebiet im Ostalbkreis